Наркокурье́р (также  — мул) — человек, контрабандно перевозящий наркотики через государственную границу за плату, по принуждению или вследствие обмана. Контрабандисты используют наркокурьеров чтобы снизить собственные риски. Среди используемых методов контрабанды: скрытие в транспортном средстве, багаже или одежде, привязывание пакетов к телу или помещение их внутрь человеческого тела. Изредка наркотики прячут в вещах или машине людей, не подозревающих об этом (blind mule), хотя существует мнение, что это лишь вариант юридической защиты обвиняемых.

Распространённым способом скрытного транзита наркотиков через границы является его провоз в телах наркокурьеров, в том числе в желудке и кишечнике, особенно при использовании авиалиний и перевозке наиболее дорогих на единицу массы веществ (героин, кокаин). Формируются небольшие пакеты (несколько граммов), упакованные в герметичную тару, например презервативы, которые затем проглатываются. Курьер может везти до десятков таких пакетов. Если пакет разрывается или теряет герметичность, курьер, как правило, погибает от передозировки наркотика. Через 2—3 суток пакеты выходят естественным путём вместе с калом. В случае необходимости быстрого извлечения пакетов курьеру дается сильное слабительное.

Денежные вознаграждения курьерам обычно не превышают нескольких десятых процента от стоимости партии (по статистике перевозок из Мексики в США). В среднем, курьер получает плату за риск в размере около 250 долларов за каждый год возможного заключения.

Литература 
 A definition of ‘drug mules’ for use in a European context // Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction — 2012 — 45 pp. ISBN 978-92-9168-498-4
 The Market for Mules: Risk and Compensation of Cross-Border Drug Couriers

Примечания 

Наркоторговля
Контрабанда